Alameda steht für:

 im Spanischen und Portugiesisch eine Allee, eine mit Bäumen bestandene Promenade oder einen ebensolchen Platz (von álamo, Pappel)

Orte in spanischsprachigen Ländern:
 Alameda Central, bekannter Platz in Mexiko-Stadt
 Alameda de Hércules, Park in Sevilla, Spanien
 Alameda de la Sagra, Gemeinde (Municipio) in Toledo, Spanien
 Alameda del Valle, Gemeinde (Municipio) in Madrid, Spanien
 Alameda (Málaga), Gemeinde (Municipio) in Málaga, Spanien
 Avenida Libertador General Bernardo O’Higgins, Straße in Santiago de Chile, bekannt als La Alameda
 Estación Central de Santiago, Bahnhof in Santiago de Chile, bekannt als Estación Alameda

Ort in Kanada:
 Alameda (Saskatchewan), eine Kleinstadt (Town) in der Provinz Saskatchewan

Ort in Portugal:
 U-Bahnhof Alameda, Metro-Station in Lissabon

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alameda County, ein County im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien
 Alameda Creek Quarries Regional Park, ein Park im US-Bundesstaat Kalifornien
 Alameda (Florida)
 Alameda (Idaho)
 Alameda (Kalifornien), liegt größtenteils auf Alameda (Insel)
 Alameda (Kansas)
 Alameda (New Mexico)
 Alameda (Oregon)
 Alameda (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Alameda (Indianapolis), in Indianapolis, Indiana, ID-Nr. 83000052
 Alameda Apartments, in Zanesville, Ohio, ID-Nr. 82003623
 Alameda City Hall, in Alameda, Kalifornien, ID-Nr. 80000791
 Alameda Free Library, in Alameda, Kalifornien, ID-Nr. 82002152
 Alameda High School, in Alameda, Kalifornien, ID-Nr. 77000280
 Alameda Veterans Memorial Building, in Alameda, Kalifornien, ID-Nr. 07000995
 Alameda-Depot Historic District, in Las Cruces, New Mexico, ID-Nr. 85000786

Gewässer:
 Alameda Arroyo, ein Bach in New Mexico, Vereinigte Staaten
 

Alameda ist der Familienname folgender Personen:
 Cirilo de Alameda y Brea (1781–1872), spanischer Kardinal und Erzbischof der römisch-katholischen Kirche
 Melchor Sánchez de Toca y Alameda (* 1966), spanischer Geistlicher

Sonstiges:
 Alameda (Band), spanische Rockband